VPM steht für:
 Verlagsunion Pabel-Moewig, siehe Pabel-Moewig Verlag
 Varying Permeability Model, einem Begriff aus dem Tauchen, speziell der Dekompressionsberechnung
 Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis
 Verpackungsmittelmechaniker, ein Ausbildungsberuf
 VPM1002, ein Impfstoff gegen Tuberkulose und COVID-19

vpm steht für:
 parts per million by volume
 vpm Verlag, Verlag des Ernst Klett Verlags

VPM